Le tournoi Torneo Internacional PSA Sporta 2016 est l'édition 2016 du tournoi de squash Torneo Internacional PSA Sporta qui se déroule du 18 au  à Guatemala. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre joueurs qualifiés.

Borja Golán remporte la finale en s'imposant face à César Salazar.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2016
Sport au Guatemala en 2016
Squash en 2016
Sport en mai 2016